Tomei est un patronyme porté notamment par :

 Concetta Tomei (1945-), actrice américaine ;
 Francesco Tomei (1985-), coureur cycliste italien ;
 Marisa Tomei (1964-), actrice américaine.